

Краснооктябрський — селище міського типу, районний центр, Марій Ел
 Краснооктябрський — селище, Октябрський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Красний Октябр